Konstantínos Chalkiás - em grego, Κωνσταντίνος Χαλκιάς (Larissa, 30 de maio, 1974) - é um ex-futebolista grego que atuava como goleiro, campeão da Euro 2004.

Ligações externas 
 Perfil em ogol

Goleiros da Grécia
Futebolistas do Panathinaikos FC
Futebolistas do Apollon Smyrnis FC
Futebolistas do Iraklis FC
Futebolistas do Portsmouth F.C.
Futebolistas do Real Murcia Club de Fútbol
Futebolistas do Aris FC
Futebolistas do PAOK FC
Jogadores da Seleção Grega de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2005
Jogadores da Eurocopa de 2008
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Jogadores da Eurocopa de 2012